Pappus kann bedeuten

  Pappus (Botanik), die Gesamtheit haarartiger Gebilde an der Spitze bei den Früchten (Achänen) von Korbblütlern
 Pappus, der einfältige Alte als Figur des oskischen Theaters, siehe Theater der römischen Antike#Atellane (atellana fabula)

Personen:
 Pappos, griechischer Mathematiker 
 Franciscus Pappus von Tratzberg (1673–1753), vorderösterreichischer Geistlicher; von 1728 bis 1748 Abt von Mehrerau
 Johannes Pappus (1549–1610), lutherischer Theologe und Konfessionalist
 Leonard Pappus von Tratzberg (1607–1677), Geistlicher und Historiker